Ласківська сільська рада — назва декількох колишніх органів місцевого самоврядування в Україні.

 Ласківська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Володимир-Волинський район
 Ласківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Народицький район

Джерела 

сайт Верховної Ради України